Амбарцу́мова — женская форма русской фамилии .
 Амбарцумова, Дайна Сергеевна (20 января 1991 года) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Амбарцумова, Карина Львовна (род. 1989) — российская шахматистка.